Hooghvorst ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emmanuel d’Hooghvorst (1914–1999), belgischer Literat, Philosoph und Alchemist
 Emmanuel van der Linden d’Hooghvorst (1781–1866), niederländischer und später belgischer Politiker
 Joseph van der Linden d'Hooghvorst (1782–1846) belgischer Politiker